Otus (drummer) (Fins drummer)
Otus en Ephialtes, een boosaardige tweeling in de Griekse mythologie
Otus (geslacht) (dwergooruilen), een geslacht van de uilen
Otus (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk

HMS Otus, een onderzeeër van de Koninklijke marine uit de Tweede Wereldoorlog.